Telesforo – nome proprio di persona italiano maschile
 Telesforo – divinità della religione greca
 Telesforo – generale al servizio di Antigono I Monoftalmo
 Telesforo – 8º Papa della Chiesa cattolica
 Telésforo – torrente nello stato di Chihuahua, in Messico
 Gegè Telesforo – cantante, musicista, conduttore televisivo e radiofonico italiano